«Блау-Вайсс Линц» () — австрийский футбольный клуб из города Линц, выступающий в австрийской Второй лиге. Основан 2 июля 1997 года. Домашние матчи проводит на «Хофман-Персональ-Штадион», вмещающем  зрителей.

История 
2 июля 1997 в результате слияния одной из частей (так как другая часть влилась в «ЛАСК») «Линца» и «Аустрия Табак Линц» был основан «Блау-Вайсс Линц».

Стадион 
Домашние матчи временно проводит на стадионе «Хофман-Персональ-Штадион», который принадлежит Австрийскому футбольному союзу, и вмещающем  зрителей. С лета 2023 года клуб должен играть на «Донаупаркштадион», который будет вмещать  зрителей.

Состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Австрии
Футбольные клубы, основанные в 1997 году
Организации Линца